Хоэнварте:

 Хоэнварте — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Хоэнварте — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.